Kaskaskia peut faire référence à :
 les Kaskaskias, un peuple amérindien de la région des Grands Lacs ;
 Kaskaskia, un village de l'Illinois aux États-Unis ;
 la Kaskaskia, une rivière de l'Illinois ;
 le fort Kaskaskia, un ouvrage défensif de la Nouvelle-France situé dans l'actuel Illinois ;